Le terme fluorure d'étain peut renvoyer au :
 fluorure d'étain(II) (fluorure stanneux), SnF ;
 fluorure d'étain(IV) (fluorure stannique), SnF.